El término Brione puede referirse a:

 Brione, comuna italiana de la provincia de Trento.
 Brione, comuna italiana de la provincia de Brescia.
 Brione (Verzasca), comuna suiza del cantón del Tesino.
 Brione sopra Minusio, comuna suiza del cantón del Tesino.